Ша́дрин (Ша́дрина) — русская фамилия, образованная от прозвища Шадра или Шедра (рябой, покрытый оспой). Известные носители:

Шадрин 
 Шадрин, Адихан Измайлович (1929—2011) — советский и российский писатель.
 Шадрин, Александр Вячеславович (1988—2014) — узбекский футболист.
 Шадрин, Алексей Матвеевич (1911—1983) — русский поэт и переводчик.
 Шадрин, Валерий Иванович (1939—2022) — российский продюсер, генеральный директор Международного театрального фестиваля им. А. П. Чехова в Москве.
 Шадрин, Василий Автономович (1905—1976) — советский государственный деятель, председатель Сумского облисполкома (1948—1950).
 Шадрин, Владимир Николаевич (1948—2021) — советский хоккеист.
 
 Шадрин, Геннадий Алексеевич (1922—1999) — генерал-майор авиации, Заслуженный военный лётчик СССР, Герой Советского Союза.
 Шадрин, Дмитрий Николаевич (1906—1994) — деятель советских спецслужб, генерал-майор.
 Шадрин, Евгений Владимирович (род. 1982) — российский и казахстанский хоккеист с мячом.
 Шадрин, Иван Демидович (1913—1985) — панфиловец, Герой Советского Союза.
 Шадрин, Николай Иванович (1947—2018) — советский и российский писатель, актёр.
 Шадрин, Роман Александрович (1967—2021) — Герой Российской Федерации, генерал-майор.
 Шадрин, Станислав Юрьевич (1964—2018) — советский хоккеист, российский тренер.

 Василий Иванович Вельяминов-Шадрин — воевода и боярин удельного князя дмитровского Юрия Ивановича, дипломат на службе московского князя Василия III.



См. также 
 Шадрины — дворянский род
 Шадр

Примечания